Integratie (sociologie), opneming van bevolkingsgroepen in de maatschappij
 Integratie (handicap), opneming van personen met een handicap in de maatschappij
 Europese integratie, toename van de samenwerking tussen Europese landen
 Integratie (geheugen), verwerking van opgenomen informatie in het brein
 Integraalrekening, een onderdeel van de wiskunde
 Differentiatie en integratie (economie), uitvoering van meer activiteiten uit de bedrijfskolom door een bedrijf
 Bedrijfsintegratie, het samenvoegen van bedrijven als onderdeel van een groeistrategie